Crews steht für:

 Crews (Alabama), Ort im Lamar County

Crews ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hanlin Crews (* 1929), US-amerikanischer Astronaut und Testpilot
 Apollo Crews (* 1987), US-amerikanischer Wrestler
 Franchon Crews (* 1987), US-amerikanische Boxerin
 Frederick Crews (* 1933), amerikanischer Essayist und Literaturkritiker
 Harry Crews (1935–2012), US-amerikanischer Schriftsteller
 Isaiah Crews (* 2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Jérôme Crews (* 1977), deutscher Leichtathlet
 Laura Hope Crews (1879–1942), US-amerikanische Schauspielerin
 Terry Crews (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Tim Crews (1961–1993), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Crewes
 Crew